Чемпионат Европы по академической гребле 1893 года — первый чемпионат Европы по академической гребле, который проходил на озере Орта в Италии 10 и 11 сентября. Соревнования проводились только среди мужчин, участвовало три класса лодок (M1x, M4 +, M8 +).

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 https://www.championat.com/other/article-3204791-dogresti-do-medalej.html
 https://newslab.ru/tv/125964
 http://rowingrussia.narod.ru/MC/Istoria.htm

Спорт в Европе в 1893 году
Сентябрь 1893 года
Академическая гребля в Италии
Чемпионаты Европы в 1893 году
Спортивные соревнования в Пьемонте